Macédoine est un nom propre ou commun qui peut désigner des personnes, lieux et objets, en relation plus ou moins directe avec une contrée antique.

Origine du nom 
Le nom Macédoine est la forme latine (Macedonia) d’un toponyme grec ancien (Μακεδονία, Makedonía). Le terme de Macédoine renvoie au royaume de Philippe II de Macédoine et d’Alexandre dans l’Antiquité.

L'article Macédoine (terminologie) présente les multiples usages du nom Macédoine, qui a servi au fil du temps à définir des zones géographiquement, politiquement, historiquement, linguistiquement et démographiquement différentes.

L'article Débat autour du nom de la Macédoine présente les controverses sur l'utilisation du nom Macédoine.

Toponymie

Région géographique 
 La Macédoine est une région géographique et historique de l'Europe du Sud.
 La Macédoine grecque, ou Macédoine égéenne, est la partie de la Macédoine située le long de la mer Égée et qui se trouve aujourd'hui en Grèce. L'hymne de cette région est Macédoine célèbre.
 La Macédoine du Vardar est une partie de la Macédoine située de part et d'autre de la rivière Vardar et qui reprend actuellement une partie du territoire  de la Macédoine du Nord.
 La Macédoine du Pirin est une partie de la Macédoine située à l'ouest de montagne du Rhodopes et à l'est de la montagne de Vlahina, de part et d'autre des rivières Strouma et Mesta. Elle se situe aujourd'hui en Bulgarie.

Anciens pays et provinces 
 Le royaume de Macédoine est un État antique de la péninsule balkanique, qui existe entre le milieu du  et 168 av. J.-C..
 La province romaine de Macédoine s'étendait sur la Macédoine et l'Albanie actuelles, ainsi que sur le nord de la Grèce.
 Le thème de Macédoine est un thème byzantin (une province civile et militaire) fondé vers 790.
 La Macédoine byzantine, au sein de l'Empire byzantin, fit notamment partie du despotat d'Épire pendant une période.
 La République socialiste de Macédoine fut une république fédérée de la République fédérale populaire de Yougoslavie, puis de la République fédérale socialiste de Yougoslavie.

État et région administrative 
 La République de Macédoine du Nord, Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM ou FYROM en anglais), ou simplement Macédoine du Nord est un État d’Europe du Sud, situé dans la péninsule balkanique, indépendant depuis 1991.
 La Macédoine « grecque » est une région de Grèce qui correspond à la plus grande partie (centre, sud et est) du Royaume de Macédoine historique. Elle correspond aux trois régions administratives grecques suivantes (et de l’Union européenne) :
 Macédoine-Orientale-et-Thrace (en partie seulement).
 Macédoine-Centrale
 Macédoine-Occidentale
 Voir aussi .

Cuisine 
 La macédoine est une salade de fruits ou de légumes, mais qui dans certaines variantes peut aussi comporter de la viande ou de la mayonnaise.

Cinéma 
 Macédoine, film sorti en 1971

Anthroponyme 
 Macédoine (de Macedonius comme Antoine pour Antonius) ou Macédone (+ 430), ascète dans la région d'Antioche, saint catholique et orthodoxe fêté le 24 janvier, souvent appelé par erreur Macédonien.

Références 

Homonymie de toponyme